Asian Open Figure Skating Trophy 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 1 по 5 августа 2018 года в Таиланде городе Бангкоке. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. 

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является первым его этапом. Для сокращения названия турнир также известен как Asian Open Trophy 2021.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары 
Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ISU

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Август 2018 года